Через Владимирскую область проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали межгосударственного значения, соединяющие Москву с восточными районами России.

Автомобильный транспорт 

Из автомобильных дорог в области наиболее значимы:
  (Покров — Владимир — Гороховец) (грузопоток до 10 млн. т/год),
  (Александровский район),
  (Киржачский район),
  (Владимир — Суздаль — Иваново),
  ( — Ковров — Шуя),
  (Владимир — Муром),
  ( — Гусь-Хрустальный — Тума),
  (Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский),
  ( — Кольчугино — Александров — ),
  ( — Муром),
  (Нижний Новгород — Муром — Меленки —  Касимов — Ряжск).

Междугородными и пригородными (межмуниципальными) пассажирскими перевозками в области занимается ГУП «Владимирский автовокзал» имеющее в своем составе три автовокзала во Владимире, Муроме и Вязниках, а также сеть автостанций в районных центрах.

Железнодорожный транспорт 

В области имеется разветвленная сеть железных дорог, главные из них — магистральные:
 Москва — Владимир — Нижний Новгород,
 Москва — Муром — Казань,
 Москва — Александров — Иваново.

Кроме того в регионе расположена часть Большого московского железнодорожного кольца (Орехово-Зуево — Александров); линии Новки — Иваново, Ковров — Муром, Владимир — Тумская. Крупнейшие локомотивные депо Александров, Владимир и Муром. Развито пригородное железнодорожное сообщение.

Сохранено узкоколейное движение, в том числе и пассажирское по Островскому и Бакшеевскому, Мезиновскому и Гусевским  болотам Мещёры.

Водный транспорт 

Развито грузовое и пассажирское судоходство по Клязьме и особенно Оке, порты Вязники и Муром.

Воздушный транспорт 

Аэропорт Семязино расположен в 5 км от Владимира (1950×42 (асфальтобетон) до 25 тонн и 650×70 (грунт)), посадочные площадки в Вязниках, Гороховце, многочисленные военные аэродромы. Над регионом проходит значительная часть воздушных коридоров восточного направления от Москвы.

Семязино — аэродром 3 класса принадлежит Владимирскому ГУАП «Авиалесоохрана», является аэродромом совместного базирования. Способен принимать самолёты типа Ан-24, (Ан-26), Як-40 и все более лёгкие Ан-2, Л-410, Ил-103, а также вертолёты всех типов, в том числе Ми-8. Максимально допустимая приведенная нагрузка на одноколесную опору 10 т, грузонапряженность ВПП 40 т.

Помимо Аэропорта "Семязино" областной центр окружен частными площадками Авиации Общего Назначения, такими как "Павловское", "Суховка" и "Небылое".

Трубопроводный транспорт 
Трубопроводный транспорт занимает второе место по объёмам товарооборота, представлен:
 двумя нитками нефтепровода «Нижний Новгород — Рязань» и двумя нитками «Нижний Новгород — Ярославль» (суммарно не менее 45 млн т/год), обеспечивающими транзит западно-сибирской и волго-уральской нефти к Московскому, Ярославскому, Рязанскому и Киришскому НПЗ, и к порту Приморск на экспорт (ОАО АК «Транснефть»);
 газопроводами «Нижний Новгород — КС Муром» и «Нижняя Тура - Пермь - Горький - Центр» с отводами на Иваново и южные районы области, суммарный транзит более 6 млрд м³/год. ОАО "ОАО «Газпром»;
 продуктопроводом (МНПП) Кстово — Рязань (не менее 2 млн т/год в основном дизельного топлива) с отводами на Судогду и Вязники.
Кроме того, имеется перекачивающая станция с нефтехранилищами в посёлке Второво, ведётся строительство следующей очереди трубопровода Второво — Приморск (действующая мощность 8,4 млн т. дизельного топлива в год), планируется увеличение ёмкости резервуаров вплоть до 80 тыс. м³, а мощности всего узла до 24,6 млн т/год (проект «Север» ОАО «Транснефть»).

Городской транспорт 
В областном центре и крупных районных центрах (Ковров, Муром,  Александров, Гусь-Хрустальный и др.) действуют внутригородские автобусные линии.

Во Владимире и Коврове имеется также троллейбусное сообщение.

См. также 
 География Владимирской области
 Владимирская область

Примечания

Ссылки 

Транспорт Владимирской области